El término pacífico, adjetivo calificativo que hace referencia a la paz, puede referirse también:

 al Océano Pacífico, el más extenso de todos los océanos;
 al Ferrocarril del Pacífico, una empresa ferroviaria chilena;
 al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, antecesor del Ferrocarril General San Martín de Argentina;
 al Puente Pacífico, un puente de dicho ferrocarril, situado en la ciudad Buenos Aires;
 al Pacífico, un barrio no oficial de la ciudad de Buenos Aires;
 al Pacífico, un barrio de la ciudad de Madrid;
 al Pacífico, un barrio de la ciudad de Málaga;
 al Pacífico Fútbol Club, un club colombiano de fútbol;
 al Club Atlético Pacífico, un club argentino de fútbol;
 al Club Deportivo Pacífico FC, un club peruano de fútbol;
 a Pacífico, una estación del metro de Madrid;
 a Pacífico, una estación del metropolitano de Lima;
 a Pacífico, una región de Colombia;
 a la Cerveza Pacífico, una cerveza mexicana;
 a Galerías Pacífico, un centro comercial de Buenos Aires, Argentina;
 a la Autopista del Pacífico, una autopista que recorre la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana de Santiago, en el Valle Central de Chile;
 a la Vía del Pacífico, una carretera de Ecuador que atraviesa las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, y
 al Tiempo del Pacífico, un huso horario (UTC-8).